Ранчо Сервантес има више значења:

 Ранчо Сервантес (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Сервантес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сервантес (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику